Базыково — название населённых пунктов в России:

 Базыково — деревня в Дедовичском районе Псковской области.
 Базыково — деревня в Угличском районе Ярославской области.